Еп се може односити на:

 ЕП, мини албум
 Еп, књижевна врста
 Еп (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Еп (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Еритропоиетин‎, пептидни хормон